Le  Grand Prix moto de République tchèque 2008 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 15 au  sur le circuit de Masaryk. C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2008